Název Horka často označuje malou horu:

 Horka (Orlická tabule, 281 m n.m.) – vrch v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Horka (Dolnojizerská tabule) (290 m n.m.) – kopec východně od Mečeříže v okrese Mladá Boleslav
 1. Horka (České středohoří) (292 m n.m.) – kopec severozápadně od Ústí nad Labem v Českém středohoří
 Horka (Vyskeřská vrchovina) (310 m n.m.) – kopec jihovýchodně od Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Horka (Orlická tabule, 324 m n.m.) – vrch v okrese Náchod
 Horka (Českodubská pahorkatina) (398 m n.m.) – kopec  při jihovýchodním okraji města Hodkovice nad Mohelkou v okrese Liberec
 Horka (383 m n.m.) – kopec severovýchodně od Kuřimi v okrese Brno-venkov
 31. Horka (Středojizerská tabule) (385 m) – kopec jihovýchodně od Nosálova v okrese Mělník
 32. Horka (Ralská pahorkatina, 390 m n.m.) – kopec jižně od Bezdězu v okrese Česká Lípa
 30. Horka (Českodubská pahorkatina) (398 m n.m.) – kopec u Hodkovic nad Mohelkou v okrese Liberec
 Horka (410 m n.m.) – kopec severně od brněnského Ořešína v okrese Brno-město
 Horka (451 m n.m.) – kopec západně od Ondřejova v okrese Praha-východ
 Horka (462 m n.m.) – kopec jihovýchodně od Vestce v okrese Benešov
 Horka (Křivoklátská vrchovina) (489,6 m n.m.) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jihovýchodně od Týčku v okrese Rokycany 
 Horka (511 m n.m.) – kopec jihovýchodně od Horní Branné v okrese Semily
 Horka (Žihelská pahorkatina) (601 m n.m.) – vrchol v Žihelské pahorkatině, severozápadně od Kračína v okrese Plzeň-sever
 Horka (656 m n.m.) – kopec východně od Drahan v okrese Prostějov

… nebo obec:
 9. Horka (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 10. Horka I – obec v okrese Kutná Hora
 11. Horka II – obec v okrese Kutná Hora
 Horka (Görlitz) — obec v Horní Lužici v Sasku v Německu s lužickosrbským názvem Hórka

… nebo část obce:
 13. Horka (Bakov nad Jizerou) – ves v obci Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 14. Horka (Evaň) – ves v obci Evaň v okrese Litoměřice
 15. Horka (Nový Kostel) – ves v obci Nový Kostel v okrese Cheb
 16. Horka (Proseč pod Ještědem) – ves v obci Proseč pod Ještědem v okrese Liberec
 17. Horka (Přišimasy) – ves v obci Přišimasy v okrese Kolín

… nebo také přírodní památku:
 18. Horka (přírodní památka) v okrese Brno-venkov
… nebo opevnění
 Horka (dělostřelecká tvrz) v okrese Ústí nad Orlicí

Slovo Horka se také vyskytuje v názvech obcí:
 20. Horka nad Moravou – obec v okrese Olomouc
 21. Horka u Staré Paky – obec v okrese Semily
 22. Kamenná Horka – obec v okrese Svitavy

… nebo částí obce:
 23. Hrubá Horka – ves v obci Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou
 24. Malá Horka – ves v obci Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou
 25. Kamenná Horka (Krásná Lípa) – spadající pod město Krásná Lípa v okrese Děčín
 26. Nová Horka – ves spadající pod město Studénka v okrese Nový Jičín
 27. Horka-Domky – část města Třebíč v okrese Třebíč

Externí odkazy